W 1029 siedziba ordynariatu została przeniesiona z Zeitz do Naumburg (Saale).

Naumburg